Taleb steht für:
 Taleb (Vorname), ein männlicher arabischer Vorname, Bedeutung Beter

Taleb ist der Familienname folgender Personen:
 Ahmed Hassan Taleb (* 1980), bahrainischer Fußballspieler
 Ali Taleb (* 1977), kuwaitischer Fußballschiedsrichter
 Brahim Taleb (* 1982), marokkanischer Leichtathlet
 Hanna-Hadjila-Tanina Taleb (* 2000), algerische Skifahrerin
 Ingo Taleb Rashid (* 1963), irakischer Tanztheaterregisseur
 Nassim Nicholas Taleb (* 1960), US-amerikanischer Philosoph
 Rauand Taleb (* 1992), deutscher Schauspieler
 Shayan Taleb (1987–2010), schwedisch-libanesischer Fußballspieler, Geschäftsmann und Spieleentwickler
 Sufi Abu Taleb (1925–2008), ägyptischer Politiker
 Youssef Sabri Abu Taleb (1929–2008), ägyptischer Politiker und General

Siehe auch:
 Talib